Le psaume 34 peut désigner :
 le psaume 34 (33) : psaume 34 selon la numérotation hébraïque, psaume 33 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 35 (34) : psaume 35 selon la numérotation hébraïque, psaume 34 selon la numérotation grecque.